Анга:

Реки
 Анга — река в Иркутской области, впадает в озеро Байкал.
 Анга — река в Карелии, впадает в Онежское озеро.
 Анга — река в Томской области, приток Малой Корты.
 Анга — река в Томской области, приток Верхней Анмы.
 Анга (верхний приток Чулыма) — в Томской области.
 Анга (нижний приток Чулыма) — в Томской области.
 Анга (приток Лены)
 Анга (приток Иногды)

Населённые пункты
 Анга — село в Качугском районе Иркутской области.
 Анга — деревня в Ольхонском районе Иркутской области.
 Анга — бывший посёлок лесорубов в Томской области.
 Анга-Роа — город, административный центр и единственное постоянное поселение острова Пасхи.

Другое
 Анга — название древнеиндийского государства и населявшего его племени или народа.
Анга — легендарный индийский царь.
 Анга, Мартин (род. 1994) — швейцарский футболист, защитник.
 Анга (Ангу) — группа папуасских племён. См. также :en:Angan languages.